Bosznia-Hercegovina
 Blatnica, falu Čitluk községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
 Blatnica, falu Teslić községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Blatnica, falu Zenica községben, Zenica-Doboji kantonban
 Horvátország
 Blatnica, falu Štefanje községben, Belovár-Bilogora megyében
 Blatnica Pokupska, falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
 Szlovákia
 Blatnica, község a Zsolnai kerületben, a Turócszentmártoni járásban
 Nyitrasárfő (szlovákul Nitrianska Blatnica), község a Nyitrai kerületben, a Nagytapolcsányi járásban
Lásd még
 Blatnice (egyértelműsítő lap)